Нижче наведено список 188 муніципалітетів провінції Павія. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Павія